El Association Sportive Cail Denain Voltaire Porte Du Hainaut, conocido como Denain ASC Voltaire es un equipo de baloncesto francés con sede en la ciudad de Denain, que compite en la Pro B, la segunda competición de su país. Disputa sus partidos en la  Salle Jean Degros, con capacidad para 2500 espectadores.

Posiciones en liga 

*La temporada fue cancelada debido a la pandemia del coronavirus.

Plantilla actual 
{| class="toccolours" style="font-size: 95%; width: 80%; "
! colspan="2" style="background-color: red; color: white; text-align: center;" | Denain ASC Voltaire 2020-2021
|- style="background-color: white;color: red; text-align: center;"
! Jugadores !! Entrenadores
|-
| valign="top" | 
{| class="sortable" style="background:transparent; margin:0px; width:100%;"
! Nº !! Nac. !! Pos. !! Nombre !! Altura !! Peso !! Procedencia
|-

Palmarés 

 Campeón de la LNB - 1965
 Subcampeón de la LNB - 1966, 1971
 Tercero de la LNB - 1967, 1972, 1973
 Campeón de la Copa de baloncesto de Francia - 1960
 Subcampeón de la Copa de baloncesto de Francia - 1958, 1965, 1966 y 1967
 Campeón de la Copa de baloncesto de Francia Amateur - 1984
 Campeón de la Pro B - 1960, 1964
 Campeón de la Leaders Cup Pro B - 2018
 Subcampeón Copa NM2 - 2009
 Segundo liga regular NM1 - 2011
 Semifinales Play-Offs NM1 - 2011

Referencias

Enlaces externos 
 Web oficial
 Página del equipo en Eurobasket.com
 Página del equipo en la LNB

Clubes de baloncesto de la región de Alta Francia
Organizaciones fundadas en 1947
Francia en 1947
Baloncesto en 1947
Norte